Зелёная Ни́ва — посёлок в Торжокском районе Тверской области России, входит в состав Большесвятцовского сельского поселения.

Расположен в центре региона, в северной части Торжокского района, на правом берегу реки Осуги, примерно в 78 км к северо-западу от областного центра — города Твери, — 19 км от районного центра — города Торжка — и 11 км к западу от федеральной автомагистрали «Россия» . В посёлке две улицы — Заводская и Рабочая. Ближайшие населённые пункты — деревни Быльцино, Костешино и Симонково.

Образован в 1970 году на базе посёлка Быльцинского льнозавода, начавшего производство в 1934 году. В 1997 году насчитывалось 46 хозяйств, проживало 95 человек. В посёлке льнозавод по переработке льноволокна, есть Дом досуга.

Население

Примечания 

Населённые пункты Торжокского района